Rumunia wystartowała po raz pierwszy na letnich IO w 1900 roku na igrzyskach w Paryżu. Następny start miał miejsce 24 lata później, również w Paryżu i od tamtej pory reprezentacja Rumunii wystartowała na wszystkich igrzyskach (oprócz igrzysk w Los Angeles w 1932 i igrzysk w Londynie w 1948 r.). Najwięcej złotych medali (20) oraz medali w ogóle (53) zdobyła w 1984 roku na igrzyskach w Los Angeles, zajmując najwyższe w historii (drugie) miejsce w klasyfikacji medalowej.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!